Daniel Behle (né en 1974), musicien allemand ;
 Jochen Behle (né en 1960), fondeur allemand ;
 Petra Behle (née en 1969), biathlète allemande.